Шашова () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1352 году. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны, под угрозой переселения в СССР, абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В селе есть греко-католическая церковь, построенная в 1846 году.

Население 
В селе проживает 132 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 87,34 %
 цыгане — 9,49 %
 русины — 2,53 %
 чехи — 0,63 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 77,85 %
 римо-католики — 19,62 %
 протестанты — 2,53 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии